WWK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wewak (Papua Nuova Guinea)